Glaskas é uma banda sul-africana de pop-rock.

Bandas da África do Sul